

Липиця — поселення в общині Тутин.

Липиця — поселення в общині Сежана.
 Липиця — поселення в общині Шкофя Лока.